Мілан Гейдук (, , Усті-над-Лабою) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Чехії.

Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1993 року виступами за команду «Пардубиці».

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 87-м загальним номером командою «Квебек Нордікс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Пардубиці» та «Колорадо Аваланч».

Загалом провів 1132 матчі в НХЛ, включаючи 112 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Чехії, провів 28 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2000, 2001, 2009.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 2001.
 Трофей Моріса Рішара — 2003.
 Нагорода Плюс-Мінус — 2003.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 2003.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Призери зимових Олімпійських ігор 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Чеські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Чеські бронзові олімпійські медалісти
Уродженці Усті-над-Лабою